, une communauté non incorporée, du comté de Butts, en Géorgie.
 Worthville, une ville du comté de Carroll, dans le Kentucky.
 Worthville, un borough, du comté de Jefferson, en Pennsylvanie.